Il doppio del torneo di tennis Sao Luis Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luiz Mattar e Jaime Oncins che hanno battuto in finale Maurice Ruah e Mario Tabares 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Maurice Ruah /  Mario Tabares (finale)
 Ricardo Acioly /  Pablo Albano (quarti di finale)

 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (Campioni)
 Todd Nelson /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sao Luis Challenger 1992